Alpine poate fi:

 Alpine Bau, companie de construcții din Austria
 Glen Alpine, New South Wales, suburbie în Sydney, Australia

Vezi și 
 Alpin